Эху () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Эху Тирмхарна — король Коннахта (550—556)
 Эху мак Муйредайг — король Уи Хеннселайг (VI век)

См. также 
 
 
 Йеху